Шон Дейвис: Дейвис, Шон (род. 1979) — английский футболист.
 Дейвис, Шон (род. 1993) — американский футболист.